Скијашко трчање је дебитовало на Зимским олимпијским играма 1924. у Шамонију. На играма 1952. у Ослу у програм је увршћено и скијашко трчање за жене.

Мушкарци

Жене

Биланс медаља 
После ЗОИ 2010.

Земље учеснице

Референце 
 https://web.archive.org/web/20080731224446/http://www.sports-reference.com/olympics/sports/CCS/